Inuvik (traducido como "lugar del hombre") puede referirse a:

Toponimia

en Canadá 
 Región de Inuvik, en los Territorios del Noroeste - es una región administrativa y área estadística como lugar designado por el censo:
 Inuvik, ciudad y centro administrativo de la región homónima.
 Aeropuerto de Inuvik (YEV), aeropuerto de la región.
 Inuvik Satellite Station, estación de recepción satelital.

Otros 
 Inuvik, cráter del planeta Marte.